Juan Carlos I di Spagna (1938) è re di Spagna dal 1975

Juan Carlos può riferirsi anche a:
Juan Carlos Ablanedo (1963), portiere
Juan Carlos Ferrero (1980), tennista
Juan Carlos Pérez López (1990), calciatore 
Juan Carlos Rodríguez (1965), calciatore
Juan Carlos Sánchez Martínez (1987), portiere